Die Hotel Equatorial Penang Open 2006 fanden vom 31. Juli bis 5. August 2006 in Penang, Malaysia, statt. Das Squashturnier der Damen war Teil der WSA World Tour 2005/06 und gehörte zur Kategorie WSA Silver 15. Das Preisgeld betrug 15.000 US-Dollar.

Im Finale der beiden topgesetzten Spielerinnen setzte sich Nicol David gegen Rachael Grinham mit 9:5, 9:6, 5:9 und 9:3 durch. Für David war es der 13. Titelgewinn auf der Tour.

Das Teilnehmerfeld der Damenkonkurrenz bestand aus 16 Spielerinnen, davon vier Startplätze für Qualifikantinnen. Die acht besten Spielerinnen wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Ergebnisse

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

Einzelnachweise 

WSA World Tour 2005/06
Squashturnier in Malaysia
Sportveranstaltung in Penang